Lac des Fourches peut faire référence aux endroits suivants:

Lac des Fourches (Lac en Outaouais, lat 46.85, long -76.34), Québec,  
Lac des Fourches (lac de Lanaudière, lat 46.99, long -74,32), Québec,  
Lac des Fourches (lac de la Mauricie, lat 47.16, long -73,92), Québec,  
Lac des Fourches (lac de la Mauricie, lat 47,23, long -73,21), Québec,  
Lac des Fourches (lac de la Mauricie, lat 47,36, long -72,89), Québec,  
Lac des Fourches (lac de l'Abitibi/Témiscamingue, lat 47.54, long -78.47), Québec,  
Lac des Fourches (lac de la Côte-Nord, lat 49.05, long -69.95), Québec,  
Lac des Fourches (lac de la Côte-Nord, lat 49,81, long -63,49), Québec,  
Lac des Fourches (lac des Laurentides, lat 46.78, long -75.58), Québec,  
Lac des Fourches (lac du Saguenay / Lac-Saint-Jean, lat 48.45, long -72.78), Québec,  
Lac des Fourches (lac de la Mauricie, lat 47,33, long -72.99), Québec,  
Lac des Fourches (lac de la Mauricie, lat 47,47, long -72.90), Québec,  
Lac des Fourches (lac de la Mauricie, lat 47.03, long -73,65), Québec, 
Lac des Fourches (lac au Saguenay/Lac-Saint-Jean, lat 48,91, long -70,93), Québec, 
Lac des Fourches (lac des Laurentides, lat 47,07, long -75,14), Québec, 
Lac des Fourches (lac de Lanaudière, lat 45,94, long -73,73), Québec,